Województwo mińskie I Rzeczypospolitej
 Województwo mińskie (1831) – województwo w powstaniu listopadowym
 Województwo mińskie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym